Déziré peut désigner :
 Georges Déziré (1910-1942), résistant communiste français ;
 Henry Déziré (1878-1965), artiste peintre français ;
 Richard Déziré (1972-), joueur puis entraîneur français de football.

Voir aussi